Häussermann oder Häußermann ist der Familienname folgender Personen:

 August Häussermann (1887–1954), deutscher Maschineningenieur und Gründer der Firma LuK
 Cornelius Häußermann, deutscher Kirchenmusiker
 Dorothee Häußermann (* 1973) deutsche Schriftstellerin und Klimaaktivistin
 Gotthold Häussermann (1877–1958), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Hartmut Häußermann (1943–2011), deutscher Stadtsoziologe
 Kurt Häussermann (1915–1990), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Ottilie Häußermann (1896–1984), deutsche Schriftstellerin
 Reinhold Häussermann (1884–1947), deutsch-österreichischer Schauspieler
 Walter Häussermann (1914–2010), deutsch-amerikanischer Raketeningenieur

Haeussermann ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Haeussermann (1853–1918), Chemiker, errichtete 1882 in Griesheim eine Chemiefabrik, 1891–1906 Professor an der TH Stuttgart, ab 1912 im Aufsichtsrat der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron

Siehe auch:
 Haeusserman
 Häusermann